Peder Wøldike kan syfta på:

* Peder Wøldike (1654–1725), dansk präst 
 Peder Wøldike (1692–1759), dansk präst
 Peder Wøldike (1741–1811), dansk skolman
 Peder Rosenstand Wøldike (1781–1850), dansk präst